Букстурм () — сторожевая башня в нижнесаксонском городе Оснабрюк, построенная в XIII веке как часть городской стены; башня диаметром 10,7 метра в Средние века использовалась как городская тюрьма, а в период охоты на ведьм XVI—XVII веков в ней также располагалась пыточная камера. Является памятником архитектуры города.

История и описание

См. также 
 Кунстхалле Оснабрюка
 Дом Тенге
 Музей земли Нижняя Саксония

Примечания

Литература 
 Hans-Herbert Möller (Hrsg.), Christian Kämmerer (Bearb.): Baudenkmale in Niedersachsen, Band 32,Stadt Osnabrück. Braunschweig/Wiesbaden 1986, S. 57 ISBN 3-528-06209-6.
 Heinrich Siebern, Erich Fink (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, IV. Regierungsbezirk Osnabrück, 1. und 2. Stadt Osnabrück. Hannover 1907; Neudruck Kunstdenkmälerinventare Niedersachsens, Band 39. H. Th. Wenner, Osnabrück 1978, S. 323—325, ISBN 3-87898-133-3.
 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt — Institut Denkmalpflege: Verzeichnis der Baudenkmale gem. § 4 (NDSchG), Stadt Osnabrück, Stand: 15. Juli 1986, S. 7 (Beilage der Baudenkmale in Niedersachsen).
 Stadt Osnabrück, der Oberbürgermeister, Fachbereich Kultur, Kunsthalle Dominikanerkirche (Hrsg.): Kunst im Öffentlichen Raum. Osnabrück 2007, S. 140, 159.
 Ernst Andreas Friedrich: Der Bocksturm in Osnabrück, in: Wenn Steine reden könnten, Band III, Landbuch-Verlag, Hannover 1995, S. 175—177, ISBN 3-7842-0515-1.

Ссылки 
 

Здания и сооружения Оснабрюка
Башни Германии
Здания и сооружения, построенные в XIII веке